Il singolare  dell'IPP Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Michał Przysiężny ha battuto in finale Stéphane Bohli 4–6, 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Jarkko Nieminen (quarti di finale)
  Karol Beck (quarti di finale)
  Björn Phau (primo turno)
  Kevin Kim (primo turno)

 Harel Levy (primo turno)
 Iván Navarro (secondo turno)
 Michael Berrer (primo turno)
 Stefan Koubek (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

IPP Open 2009